Okanagan (écrit Okanogan aux États-Unis) est un nom d'origine amérindienne (d'une langue du groupe salish de l'intérieur), utilisé de part et d'autre de la frontière entre la province de Colombie-Britannique au Canada et l'État de Washington aux États-Unis, notamment pour désigner plusieurs lieux géographiques. La signification exacte de ce nom fait l'objet de doutes et on estime qu'il existe ou a existé près d'une cinquantaine d'orthographes distinctes pour ce nom.

Il peut faire référence aux entités suivantes :

 La tribu indienne Okanagan (dont l'appellation est « Syilx » dans sa langue d'origine), originaire du sud de la Colombie-Britannique au Canada.
 Le Colville-Okanagan, une langue amérindienne de la famille des langues salish
 L'Okanagan, un affluent de la Columbia qui coule en Colombie-Britannique (au Canada) et dans l'État de Washington (aux États-Unis).
 L'Okanagan ou vallée de l'Okanagan (en anglais : Okanagan Valley), une région du sud de la Colombie-Britannique au Canada.
 Le chaînon Okanagan, un massif de montagnes.
 Les Okanagan Highlands, un plateau.
 Le district régional de North Okanagan, situé en Colombie-Britannique au Canada.
 Le district régional de Okanagan-Similkameen, situé en Colombie-Britannique au Canada.
 Le comté d'Okanogan, situé dans l'État de Washington aux États-Unis.
 La ville d'Okanogan siège du comté d'Okanogan, situé dans l'État de Washington aux États-Unis.
 Le lac Okanagan (Okanagan Lake), situé en Colombie-Britannique au Canada, au nord de la rivière Okanagan.
 Okanogan Dry Forests, une écorégion de type néarctique située dans l'écoprovince Sud Intérieur de la Colombie-Britannique au Canada et dans la région adjacente dans l'État de Washington aux États-Unis.
 Okanagan, ancienne circonscription provinciale (1903-1916)

Notes et références

Homonymie de toponyme